Un attribut peut signifier : 
 dans la langue courante, un objet symbolique associé à une figure humaine permettant de la reconnaître : le foudre de Zeus, la balance de la Justice, la couronne du roi…
 les attributs des saints
 en métaphysique le concept d'attribut désigne une propriété essentielle et permanente d'une substance. En logique, l'attribut est un terme que l'on affirme ou que l'on nie d'un sujet.
 en grammaire, l'attribut est une fonction syntaxique, généralement assignée à un adjectif ou un syntagme nominal.
 en héraldique, l'attribut désigne les manières d'être d'une figure qui la différencient de sa position normale.
 en PAO, l'attribut désigne les différentes formes que peut revêtir un même caractère : étroit, large, maigre, demi-gras, gras italique, romain, souligné, rayé…
 en informatique, le terme attribut à deux significations :
 en programmation, les attributs sont des entités qui définissent les propriétés d'objets, d'éléments ou de fichiers. Les attributs sont habituellement composés d'un identificateur et d'une valeur,
 en compilation les attributs sont des valeurs sémantiques assignées aux nœuds de l'arbre syntaxique. 
 dans les jeux de rôle, l'attribut (ou caractéristique) désigne une évaluation chiffrée des capacités d'un personnage, ses forces et ses faiblesses.